Kouachi ist der Familienname folgender Personen:
 Chérif Kouachi (1982–2015), einer der Haupttäter des Anschlags auf Charlie Hebdo am 7. Januar 2015
 Saïd Kouachi (1980–2015), einer der Haupttäter des Anschlags auf Charlie Hebdo am 7. Januar 2015